Mulle Meck bygger ett flygplan är en bok av George Johansson och Jens Ahlbom i serien Mulle Meck. Boken gavs ut 1995.

Handling 
Mulle Meck byggde en gång en bil, med den tog han sig till vägens ände. Där vägen slutade började havet, för att fortsätta byggde han en båt. Där havet slutade började ett berg. Hur ska han komma vidare. Han skulle kunna bygga sig ett flygplan.

Källor

Skönlitteratur 1995
Svenska barnböcker
Luftfart i skönlitteratur